Malezja:
 Arau – miasto

Osoby:
 Alfonso Arau – meksykański aktor

Zobacz też:
 Aarau